Ormonde ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Ormonde (* 1935), irische Politikerin
 Donal Ormonde (* 1943), irischer Politiker
 John Ormonde (1905–1981), irischer Politiker

Sonstiges:
 Earl of Ormonde, ein erblicher britischer Adelstitel
 Offshore-Windpark Ormonde in der Irischen See
 Ormonde (Pferd) (1883–1904), englisches Rennpferd

Siehe auch:
 Ormond